Bank of the West Classic 2014 – tenisowy turniej WTA rangi WTA Premier w sezonie 2014 z cyklu Stanford Classic rozgrywany w dniach 28 lipca–3 sierpnia 2014 roku w Stanford na kortach twardych o puli nagród 710 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Kalifornii